Roberts County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Roberts County (South Dakota)
Roberts County (Texas)
Robertson County (Kentucky)
Robertson County (Tennessee)
Robertson County (Texas)